Crossobamon – rodzaj jaszczurki z rodziny gekonowatych (Gekkonidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Afganistanie, Iranie, Pakistanie, Turkmenistanie, Uzbekistanie, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgistanie i Indiach.

Systematyka

Etymologia 
 Ptenodactylus:  ptēn, πτηνος ptēnos „skrzydlaty”, od πετομαι petomai „latać”; δακτυλος daktulos „palec”.
 Crossobamon: gr. κροσσοι krossoi „frędzle”; βαινω bainō „chodzić, kroczyć, iść”. Nowa nazwa dla Ptenodactylus  (nazwa zajęta przez Ptenodactylus  (Leiosauridae)).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki: 
 Crossobamon eversmanni
 Crossobamon orientalis

Przypisy 

Gekonowate